Лягушо́нок — молодая или маленькая лягушка.

 Прыг-Скок, или «Лягушонок» — рассказ Эдгара По (1849).
 «Лягушонок» — согласно Киплингу, значение прозвища Маугли (1893).
 «Лягушонок» — советский кукольный мультфильм (1983).

См. также 
 
 Лягушка (значения)